s/y Zawisza Czarny (1934)
 s/y Zawisza Czarny (1961)

Zobacz też 
 Zawisza Czarny